Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jim Pugh e Blaine Willenborg che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 7-6, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 Mansour Bahrami /  Loic Courteau (primo turno)

 Eric Jelen /  Stefan Svensson (quarti di finale)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1987